Codrii National Park är en park i Moldavien. Den ligger i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Chişinău. Codrii National Park ligger  meter över havet.

Terrängen runt Codrii National Park är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Codrii National Park. Runt Codrii National Park är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Orhei,  km nordost om Codrii National Park. Omgivningarna runt Codrii National Park är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Geografi i Raionul Străşeni